Трехалёвская волость — упразднённая административно-территориальная единица 3-го уровня и бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения в Невельском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Трехалёво.

География 
Территория волости граничила на западе с Усть-Долысской, на юге — с Плисской, на востоке — с Ивановской, на севере — с  Пустошкинским и Новосокольническим районами.

Население

Населённые пункты 
В состав Трехалёвской волости входили 33 деревни: Асница, Белое, Богданово, Бурмакино, Васильки, Высокое, Деришино, Зайцево, Замошье, Заречье, Ильенки, Кислое, Конново, Краснобаиха, Лужи, Мыленки, Нарично, Никониха, Осовик, Плиговки, Пономарево, Пунище, Пустыньки, Рукавец, Рытовка, Светлое, Студенец, Сухановка, Трехалёво, Устиново, Федьково, Фенёво, Яковлево.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Трехалёвский сельсовет был превращён в Трехалёвскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Трехалёвская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Невельский район со статусом муниципального района.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года Трехалёвская волость была упразднена, а её территория была включена в состав Усть-Долысской волости.

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые муниципальные образования Невельского района Псковской области